Les eleccions legislatives sueques del 1982 es van celebrar el 19 de setembre de 1982. Els més votats els socialdemòcrates, i Olof Palme fou nomenat primer ministre de Suècia.

Resultats 
Resum dels resultats electorals de 19 de setembre de 1982 al Parlament suec
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left colspan=2|Partits
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Líder
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Vots
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Escons
!style="background-color:#E9E9E9" align=right| +/-
|-
|style="width:10px" bgcolor=#ED1B34 align=center | 
|align=left|Partit Socialdemòcrata de SuèciaSocialdemokraterna
|align=right|Olof Palme
|align=right| 2.533.250
|align=right| 45,61
|align=right| 166
|align=right| +12
|-
|style="width:10px" bgcolor=#00529C align=center | 
|align=left|Partit Moderat(Moderaterna)
|align=right| Ulf Adelsohn
|align=right| 1.313.337
|align=right| 18,3
|align=right| 86
|align=right| +13
|-
|style="width:10px" bgcolor=008F3E align=center | 
|align=left|Partit de Centre(Centerpartiet)
|align=right| Thorbjörn Fälldin
|align=right| 859.618
|align=right| 15,48
|align=right| 56
|align=right| -8
|-
|style="width:10px" bgcolor=3399FF align=center | 
|align=left|Partit Popular Liberal( Folkpartiet liberalerna )
|align=right|Ola Ullsten
|align=right| 327.770
|align=right| 5,90
|align=right| 21
|align=right| -17
|-
|style="width:10px" bgcolor=BF0202 align=center | 
|align=left| Partit d'Esquerra - ComunistesVänsterpartiet Kommunisterna
|align=right| Lars Werner
|align=right| 308.899
|align=right| 5,56
|align=right| 20
|align=right| -
|-
|style="width:10px" bgcolor=005BAA align=center | 
|align=left| Demòcrata-CristiansKristdemokraterna
|align=right| Alf Svensson
|align=right| 103.820
|align=right| 1,87
|align=right| -
|align=right| -
|-
|style="width:10px" bgcolor=80AA4E align=center | 
|align=left|Partit Verd(Miljöpartiet de Gröna)
|align=right| 
|align=right| 91.787
|align=right| 1,65
|align=right| -
|align=right| -
|-
|style="width:10px" bgcolor= align=center | 
|align=left| Altres
|align=right|
|align=right| 16.113
|align=right| 0,29
|align=right| 0
|align=right| -
|-
|
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Total (participació 91,44%)
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|width="75" align=right style="background-color:#E9E9E9"|5.554.602
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|100,0
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|349'''
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|-
|colspan=8|Font: Autoritat electoral sueca.
|}

Eleccions de Suècia
Eleccions del 1982